Kühnl je německé příjmení. Ženskou variantou je Kühnlová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Eduard Kühnl (1884–1966) – český diplomat a esperantista
 Jan Baptist Kühnl (1849–1904) – český pedagog, spisovatel, dramatik, překladatel
 Karel Kühnl (* 1954) – český politik a diplomat
 Karel Kühnl (geograf) (1936–1996) – český sociální a ekonomický geograf, manžel geografky Hany Kühnlové
 Hana Kühnlová (rozená Fričová) (1941) – česká didaktička geografie, manželka geografa Karla Kühnla
 Marie Louisa Kühnlová (1891–1945) – česká pedagožka, autorka dramat a překladatelka